Booleano – relativo all'algebra di Boole, ossia con variabili vero-falso
 Booleano – in matematica, insieme dei sottoinsiemi di un insieme
 Booleano – in informatica, tipo di dato